A Semana (Sergipe), publicação brasileira
 A Semana (Cabo Verde), publicação cabo-verdiana

Desambiguações de jornais